Józef Wysocki ist der Name folgender Personen:

* Józef Wysocki (General) (1809–1873), polnischer General
 Józef Wysocki (Bischof) (* 1940), polnischer Bischof